Lachlan Macquarie (1762–1824) est un général de division britannique, administrateur colonial et gouverneur de la Nouvelle-Galles-du-Sud. 

Il a laissé son nom à  :

Toponymes 
 Île Macquarie, île australienne dans l'extrême sud de l'océan Pacifique
 La Ville de Lac Macquarie, une zone d'administration locale située dans l'est de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie à environ 150 km au nord de Sydney. Elle fait partie de l'agglomération de Newcastle.

Hydronymes 
 Macquarie, rivière de Nouvelle-Galles du Sud (Australie)
 Lac Macquarie, la plus grande lagune d'Australie

Poissons 
 Perche Macquarie, poisson d'eau douce australien 
 Macquaria, le genre dont elle est issue

Université 
 Université Macquarie, à Sydney

Entreprises 
 Macquarie Group, une entreprise australienne qui fait partie de l'indice S&P/ASX 50
 Macquarie Airports, aujourd'hui MAp Airports
 Macquarie Infrastructure Group, aujourd'hui Intoll

Navires
 Le Macquarie, un bateau de la marine marchande britannique qui effectua la liaison entre la Grande-Bretagne et l'Australie entre les années 1870 et 1910.
 Macquarie Innovation, anciennement Yellow Pages Endeavour, un voilier prototype construit en 1993

Homonymie de toponyme